Große Stadtschule steht für:

 Große Stadtschule Potsdam siehe unter Helmholtz-Gymnasium Potsdam
 Große Stadtschule Rostock
 Große Stadtschule Wismar